Dividida em várias etapas, a edição 2004 da Copa do Brasil de Rugby contou com a participação de várias equipes do Brasil todo:

Equipes 

  Campo Grande
  Charrua
  Curitiba
 Highlan-deral
  Minas Rugby
  Niterói Rugby
  Rio Rugby F.C.
  SPAC

* Ocasionalmente, o Niterói é chamado de Niterói Rugby Football Clube;

* O Rio Ruby pode ser conhecido como Rio de Janeiro Rugby Football Clube, era uma seleção de clubes locais.

Estatísticas da Edição 2004

Tabela de jogos

Ver também 
 Copa do Brasil de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby

Ligações externas 
 

Copa do Brasil de Rugby
Rugby de 2004 no Brasil